Tsagaannuur, mongolisch für „Weißer See“ ist der Name der geographischen Objekte:
 Tsagaannuur (Bajan-Ölgii), Sum (Distrikt) des Aimag Bajan-Ölgii
 Tsagaannuur (Khövsgöl), Sum des Chöwsgöl-Aimag